Het Stan James World Matchplay 2007 was de 14e editie van dit dartstoernooi, georganiseerd door de Professional Darts Corporation. Het toernooi werd gespeeld van 22 tot en met 29 juli in de Winter Gardens in Blackpool. In de finale werd Terry Jenkins verslagen door James Wade, die hiermee zijn eerste grote toernooi won. Phil Taylor, de winnaar van vorig jaar, verloor in de halve finale van Jenkins. Nederlanders Raymond van Barneveld en Roland Scholten haalden allebei de kwartfinale.

Prijzengeld
Winnaar: £ 50.000
Runner-up: £ 20.000
Halvefinalisten: £ 10.000
Kwartfinalisten: £ 7.500
Tweede ronde: £ 5.000
Eerste ronde: £ 2.500
Negendarter: £ 10.000

Loting

Darts in 2007
2007